Han hace referencia a varios artículos:

En China 

 Han (apellido), uno de los apellidos más comunes en China.
 Dinastía Han, dinastía china.
 Estado Han, uno de los reinos del periodo de los reinos combatientes.
 Etnia han, mayoritaria en China, Singapur y Taiwán.
 Río Han (Hanshui), afluente del Yangtsé.

En Japón y Corea 

 Han (Japón), antecedente de las modernas prefecturas.
 Río Han, río coreano que transcurre por Seúl.

Escritura 

 Hanzi, escritura china.
 Hanyu, idioma chino, en pinyin. También llamado mandarín.
 Hangul (한글), escritura coreana.

Siglas 
 HAN, código IATA del Aeropuerto Internacional de Nội Bài en Hanói.
 HAN Universidad de Ciencias Aplicadas, universidad situada en van Arnhem en Nijmegen, en Holanda.

Además 
 Han, nombre ocasionalmente utilizado para designar a la estrella Zeta Ophiuchi.
 Han Solo, uno de los principales personajes de Star Wars, amigo íntimo de Chewbacca.
 Han, rapero surcoreano y miembro de Stray Kids.

Enlaces externos 

Siglas